

Wydarzenia 

 Asyria podbiła Egipt